Rioturbio puede referirse a:

Rioturbio, una parroquia civil de Principado de Asturias, España.
Rioturbio, una localidad de Cantabria, España.